Emperial Live Ceremony е концертен албум на блек метъл групата Emperor. Записан е в Лондон на 14 април 1999 г.

Състав 
 Исан – вокали, китара
 Самот – китара
 Тур – бас
 Трим – барабани
 Харманд Гримлох – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Емперър
Музикални албуми от 2000 година
Концертни албуми